Группа Кремоны — это группа бирациональных автоморфизмов -мерного проективного пространства над полем .
Группу ввёл в рассмотрение в 1863—1865 годах Луиджи Кремона. Группа обозначается как ,  или .

Группа Кремоны естественным образом отождествляется с группой автоморфизмов  поля рациональных функций от  неизвестных над , или трансцендентным расширением поля  со степенью трансцендентности .

Проективная полная линейная группа порядка  проективных преобразований содержится в группе Кремоны порядка . Они совпадают только в случаях, когда  или , в которых числитель и знаменатель преобразования линейны.

Группа Кремоны в пространствах размерности 2 
В пространствах размерности два Гизатуллин дал полное описание соотношений для системы образующих группы.
Структура этой группы остаётся не вполне понятной, хотя имеется большое число работ по нахождению её элементов или подгрупп.
 Серж Канта и Стефан Лами показали, что группа Кремоны не проста как абстрактная группа.
 Жереми Бланк показал, что группа не имеет нетривиальных нормальных подгрупп и замкнута в естественной топологии.
 Долгачёва и Исковских написали статью о конечных подгруппах группы Кремоны.

Группа Кремоны в пространствах размерности 3 и больше 
Мало известно о структуре группы Кремоны в пространствах размерности 3 и выше, хотя много элементов этой группы описано. Бланк показал, что она (линейно) связна, ответив на вопрос Серра. Нет простого аналога теореме Нётера — Кастельнуово, поскольку Хадсон показала, что группа Кремоны в размерности по меньшей мере 3 не порождается её элементами степени, ограниченной любым фиксированным числом.

Группы де Жонкьера 
Группа де Жонкьера — это подгруппа группы Кремоны следующего вида. Выберем базис трансцендентности  для расширения поля . Тогда группа де Жонкьера — это подгруппа автоморфизмов , отображающих подполе  в себя для некоторого . Она имеет нормальную подгруппу, заданную группой Кремоны автоморфизмов  над полем , а фактор-группа является группой Кремоны  над полем . Она может считаться группой бирациональных автоморфизмов расслоённого пучка .

Если  и , группа де Жонкьера является группой Кремоны преобразований, сохраняющих пучок прямых через данную точку, и она является полупрямым произведением
 и .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бирациональная геометрия
Теория групп